Koe, vrouwelijk rund
 Koeantilopen
 Zeekoeien

Koe is ook het vrouwelijke dier van:
 waterbuffel
 jak
 eland
 rendier
 olifanten
 walvissen

Zie ook 
 Koeien (Van Gogh), een schilderij van Vincent van Gogh
 De Koe (doorverwijspagina)